Paulo Roberto Luna de Almeida (Rio de Janeiro, 8 de março de 1960) é um pesquisador, poeta, professor e historiador brasileiro.

Poetas do estado do Rio de Janeiro
Pesquisadores do Brasil
Professores do estado do Rio de Janeiro
Historiadores do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro